Владимирское сельское поселение — муниципальное образование в составе Лабинского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Владимирский сельский округ.

Административный центр — станица Владимирская.

География 
Площадь сельского поселения 18906 га. По территории протекают реки Лаба, Кукса и Грязнуха. Имеются искусственные водоёмы (пруды) общей площадью 70 га. На западной окраине поселения расположены леса общей площадью 703 га.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Лабинского района
Сельские поселения Краснодарского края